Görg kan syfta på:

 Fabian Görg 
 Joseph Schmidt-Görg (1897–1981), tysk musikutgivare

Se även
 Jörg